MVJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mandeville Marlbrough (Giamaica)